

Жимець — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Жимець — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства